Crossostylis är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Crossostylis ingår i familjen Rhizophoraceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malpigiaordningen
Crossostylis